Bozyazı ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Bozyazı, Stadt in der Provinz Mersin
 Bozyazı (Erzurum), Dorf in der Provinz Erzurum
 Bozyazı (Sanliurfa), Dorf in der Provinz Sanliurfa